Uruca, distretto della Costa Rica nel Cantone di San José
Uruca, distretto della Costa Rica nel Cantone di Santa Ana